Otto Baensch ist der Name folgender Personen:

* Otto Baensch (Ingenieur) (1825–1898), deutscher Ingenieur und preußischer Baubeamter 
 Otto Baensch (Philosoph) (1878–1936), deutscher Philosoph und Hochschullehrer